NCA puede referirse a:
 Nuevo Central Argentino, empresa ferroviaria argentina.
 Nippon Cargo Airlines, aerolínea de carga japonesa.
 Nicaragua en los Juegos Olímpicos (código del COI para Nicaragua).
 National Conservation Area, una designación de determinadas áreas protegidas de Estados Unidos.